El Torneig d'Abu Dhabi 2023, també anomenat Mubadala Abu Dhabi Open 2023, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit femení. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de febrer del 2023 al Zayed Sports City International Tennis Centre d'Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units. El torneig va tornar al circuit en substitució de torneig St. Petersburg Ladies Trophy, suspès a causa de la invasió russa d'Ucraïna del 2022.

La tennista suïssa Belinda Bencic va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

Competicions tennístiques als Emirats Àrabs Units
Esport a Abu Dhabi
WTA Tour 2023